Ксения Савельевна Шувера (5 марта 1903, село Татаринцы, теперь Правдовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области — , село Правдовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза имени Хрущева (потом — имени Ленинской «Правды») села Правдовки Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Герой Социалистического Труда (16.02.1948). Депутат Верховного Совета УССР 5-6-го созыва.

Биография 
Родилась в бедной крестьянской семье. Работала в собственном хозяйстве, затем в колхозе в родном селе.

После Великой Отечественной войны возглавила звено полеводческой бригады колхоза имени Хрущева села Правдовки Ярмолинецкого района, которое в 1945 году на площади 9,17 гектаров собрала по 446 центнеров сахарной свеклы, а в 1947 году — по 553 центнера с гектара. В этом же году звено Шуверы собрало по 30,5 центнеров пшеницы с площади 8,5 гектаров.

Член КПСС с 1952 года.

В 1950-60-х годах звено Шуверы колхоза имени Ленинской «Правды» (села Правдовки Ярмолинецкого района) также отмечалась выращиванием высоких урожаев кукурузы.

Потом — на пенсии в селе Правдовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (16.02.1948)
 два ордена Ленина (16.02.1948, 26.02.1958)
 ордена
 медали

Источники 
 Герои страны
 газета «Радянське Поділля» (Хмельницький) — 1963 рік — 24 лютого.
 Шувера Оксана Савеліївна

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Члены КПСС